Ива́н Семёнович Чуйко́в (, Германия) — российский художник, один из классиков московского концептуализма.

Биография 
Родился 22 мая 1935 года в Москве в семье известного художника Семёна Чуйкова, автора картины «Дочь Советской Киргизии», и художницы Евгении Малеиной. С 1954 по 1960 год учился в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова. Первая выставка прошла в рамках VII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 1957 году. С 1960 по 1962 год преподавал во Владивостокском художественном училище. В конце 1960-х годов Иван Чуйков сжёг практически все свои живописные работы.

В 1968 г. вступил в Союз художников СССР. В 1988 году несколько работ Ивана Чуйкова были проданы на аукционе «Sotheby’s» в Москве. Жил и работал в Москве и Кёльне.

Чуйков умер 11 ноября 2020 года от коронавируса.

Персональные выставки 

 2015 — Знаки б\у. Галерея РИДЖИНА. Москва, Россия
 2012 — Фрагменты. Галерея РИДЖИНА. Лондон, Великобритания
 2010 — Лабиринты. Московский музей современного искусства (при участии галереи «Риджина»), Москва, Россия
 2010 — Далёкое-Близкое. Галерея «Риджина». Москва, Россия
 2008 — Пусто. Галерея «Риджина». Москва, Россия
 2008 — Теория отражения. Stella Art Foundation. Москва, Россия
 2006 — Возвращенные ценности. Часть 3. Галерея «Риджина». Москва, Россия
 2004 — Новые работы. Галерея «Риджина». Москва, Россия
 2003 — One Painting Show. St. Gereon Kirche. Кёльн, Германия
 2003 — Ivan Chuikov. Kunstmuseum Alte Post. Мюльхайм-на-Руре, Германия
 2003 — Arbeiten der letzten 15 Jahre. Galerie Inge Baecker. Кёльн, Германия
 2002 — Лабиринт. Государственный центр современного искусства. Москва, Россия
 2001 — Fenster und Interiers (совместно с McKenna & Kanovitz). Galerie Inge Baecker. Кёльн, Германия
 2001 — Прибор для наблюдения пустоты и бесконечности. Галерея «Риджина». Москва, Россия
 2001 — Zwiswchen Fenster und Bild. Galerie Sandmann. Берлин, Германия
 2000 — …и прекрасный вид из окна. Галерея «Риджина». Москва, Россия
 1999 — Ivan Chuikov. Kulturabteilung AG Bayer. Леверкузен, Германия
 1998 — Иван Чуйков. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия
 1992 — Теория отражения I. Галерея «Риджина». Москва, Россия
 1992 — Фрагменты. L-галерея, Москва]
 1990 — Ivan Chuikov. Galerie Ynguanzo. Мадрид, Испания
 1989 — Ivan Chuikov. Kunstferein. Мюнстер, Германия
 1987 — New Aquisitions (совместно с И. Кабаковым). Museum fur Gegenwartskunst. Базель, Швейцария
 1979 — Три советских фотографа. Centre Pompidou. Париж, Франция

Групповые выставки (избранное) 

 2013
 Команда без которой мне не жить. Галерея РИДЖИНА. Москва, Россия
 2011
 Выставка номинантов Премии Кандинского. ЦДХ. Москва, Россия
 2010
 Предельно/Конкретно. КГАУ «Музей современного искусства» PERMM. Пермь, Россия
 Далёкое — Близкое. Галерея РИДЖИНА. Москва, Россия
 Лабиринты. ММСИ, Москва, Россия
 2009
 III Московская Биеннале современного искусства. Центр современной культуры «Гараж». Москва, Россия
 2008—2009
 That Obscure Object of Art. Kunsthistorisches Museum. Вена, Австрия; Ca’Rezzonico. Венеция, Италия
 2007
 Приключения «Чёрного квадрата». Государственный Русский музей. Санкт-Петербург, Россия
 2006
 Works on the Edge — A New Selection of the Ludwig Collection. Ludwig Museum — Museum of Contemporary Art. Будапешт, Венгрия
 Depositary of Dreams. White Space Gallery. Лондон, Великобритания
 2005
 Русский поп-арт. Государственная Третьяковская галерея. Москва, Россия
 Russia. Guggenheim Museum. Нью-Йорк, США
 Смысл жизни — смысл искусства. Государственная Третьяковская галерея. Москва, Россия
 2004
 Einladung zur Hinrichtung. Galerie Schuppenhauer. Cologne, Germany
 2003
 Berlin — Moscow. Martin-Gropius Bau. Берлин, Германия
 Москва-Берлин. Государственный исторический музей. Москва, Россия
 1993
 Caisse de Depot. Париж, Франция
 Adresse Provisoire. Musee de la Poste. Париж, Франция
 Ausstellung Emanuel Hoffmann Stiftung 1980—1990. Museum fur Gegenwartskunst. Базель, Швейцария
 1988
 Ich lebe — Ich sehe. Kunstmuseum. Берн, Швейцария.
 1977
 Venice Biennale. Венеция, Италия
 1976
 Неофициальная выставка в мастерской Л. Соколова. Москва, СССР

Цитаты 
 «Как и у большинства художников, близких к концептуализму, основная тема Чуйкова — сомнение. В его случае — сомнение в возможности что-либо изобразить и даже увидеть. Но, постоянно ставя живопись под вопрос, Чуйков никогда не отвечает на этот вопрос однозначным „нет“, не уходит от вызова живописи в текст, перформанс и другие области, обустраиваемые близкими ему художниками. В такой позиции есть, кажется, уникальный концептуалистский стоицизм» — Игорь Гулин, «Weekend».

Общественная позиция 
В 2010 году вместе с другими 87 художниками подписал открытое письмо президенту России в защиту Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова.

Примечания

Литература 
 Александр Раппапорт. Gravitation des kunstlerischen Willens // Ivan Chuikov: Katalog. Exhibitions. 12 Feb. — 2 Apr. Westfälischer Kunstverein, Münster; Juni/Juli Köln ; 8 Okt. — 19 Nov. Kunstverein, Bielefeld, 1989. Или: Гравитация художественной воли (Размышления о творчестве И. С. Чуйкова).
 Александр Раппапорт. The mosaic of the strangers consiousness: notes of Ivan Chuikov’s oeuvre Мозаика чужого сознания (о творчестве И. Чуйкова) // Искусство. — 1990. — № 1.
 Советский Ренессанс. Живопись, графика, скульптура 1960—2000-х. Коллекция Наталии Опалевой. Музей АЗ. Москва, 2017.
 Иван Чуйков. Монография. ISBN 5-901929-08-X, Regina Gallery.com, 2010

Ссылки 
 Работы и информация о художнике на сайте галереи «Риджина»
 Иван Чуйков на сайте музея ART4.RU
 Иван Чуйков на сайте музея www.gif.ru

Художники неофициального искусства СССР
Современные художники России
Премия Кандинского